Вольтерсдорф (нем. Woltersdorf) — название нескольких населённых пунктов.

 Вольтерсдорф (Бранденбург) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Вольтерсдорф (Вендланд) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Вольтерсдорф (Лауэнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Вольтерсдорф (Магдебург) — посёлок в Германии, в земле Саксония-Анхальт.